Arakelyan (), transzliterálva Arakelianként is, örmény vezetéknév. A vezetéknévvel rendelkező figyelemre méltó személyek a következők:

 Arakelyan

 Ararat Arakelyan () (született 1984), örmény labdarúgó
 Babken Arakelyan () (1912–2004), örmény történész
 Eduard Arakelyan () (született 1950-ben), örmény festő

 Arakelian

 Artashes Arakelian () (1909–1993), örmény közgazdász
 Hambardzum Arakelian ( ) (1865–1918), örmény újságíró, író és aktivista
 Marat Arakelian () (1929-1983), örmény asztrofizikus

Lásd még 

 Arakel (egyértelműsítő lap)
Örmény családnevek